Twin Oaks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Twin Oaks (Missouri)
Twin Oaks (Oklahoma)